Tabita – nome proprio di persona italiano femminile
Tabita – personaggio citato nel Nuovo Testamento
Barbara Tabita – attrice italiana